Косово принимала участие на II Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Страна была представлена 12 спортсменами в 5 видах спорта.

Участие 
На этих играх Косово представлено в 5 видах спорта 12 спортсменами.

Медали

Примечания